Tenente-coronel Sénior (SLTC) é uma patente de oficial das Forças Armadas de Singapura, mesmo acima do Tenente-coronel e abaixo do Coronel.

</center>

Patentes militares